Iéna, ville d'Allemagne.
 Bataille d'Iéna, , victoire décisive de Napoléon. Cette victoire fait que de nombreux lieux en France portent son nom.
 Carmel d'Iéna, ancienne abbaye.
 Cercle d'Iéna, la première période du mouvement romantique en Allemagne.
 Iéna (1814), vaisseau de 110 canons qui servira jusqu'en 1864.
 Iéna, cuirassé français qui explose le  dans le port de Toulon.
 Iéna, station du métro de Paris qui tient son nom du pont d'Iéna (ligne 9).
 Le pont d'Iéna est un pont de Paris dont le nom célèbre la bataille d'Iéna de 1806.
 La salle Iéna ou théâtre Iéna était une salle de spectacles parisienne dans l'ancien hôtel du prince Roland Bonaparte.
 Le palais d'Iéna est un bâtiment du  construit par l'architecte Auguste Perret en 1937
 L'avenue d'Iéna est une voie publique de Paris située dans le quartier de Chaillot du .
 L'Institut équestre national d'Avenches, IENA.
 IENA, système d'information voyageurs dans les transports collectifs du réseau Transilien.
 Le Science City Iéna est un club allemand de basket-ball issu de la ville de Iéna.
 Iéna Productions est une société française de production de film des années 1950.

Prénom 
 Hugues-Iéna Darcy, préfet et homme d’affaires né le  (15 jours après le premier anniversaire de la bataille d’Iéna)